Karasu, KaraSu, Kara-Su oder Kara Su (Begriff aus den Turksprachen mit der Bedeutung: „schwarzes Wasser“) bezeichnet:

Städte und Orte:
 Karasu, eine Stadt in der Türkei
 Karasu (Dagestan), ein Dorf im Rajon der Nogai in Dagestan, Russland
 eine Stadt im Osten Usbekistans, siehe Qorasuv
 eine Stadt in Kirgisistan, siehe Karasuu
 Karasu-Kulma, chinesisch-tadschikischer Grenzübergang (中塔卡拉苏－阔勒买口岸) im Tadschikischen Autonomen Kreis Taxkorgan des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang der Volksrepublik China
 Karasu, ursprünglicher Name der Stadt Medgidia in Rumänien

Flüsse:
 Karasu (Kaspisches Meer), ein kleiner Fluss, der im Südwesten des Kaspischen Meeres mündet
 Karasu (Angren), rechter Nebenfluss des Angren in Usbekistan
 Karasu (Euphrat-Quellfluss), Quellfluss des Euphrat
 Karasu (Euphrat-Nebenfluss), rechter Nebenfluss des Euphrat in der türkischen Provinz Gaziantep
 Karasu (Murat), linker Nebenfluss des Murat in der türk. Provinz Muş
 Karasu (Orontes), Nebenfluss des Asi Nehri, des antiken Orontes, in der türkischen Provinz Hatay, an der syrischen Grenze
 Karasu Çayı (Sakarya), Nebenfluss des Sakarya in Nordwestanatolien
 Karasu (Sinop), Fluss in der türkischen Provinz Sinop zum Schwarzen Meer
 Karasu (Vansee), Zufluss des Vansee in der Ost-Türkei
 Karasu Çayı (Delice Çayı), linker Quellfluss des Delice Çayı, eines Nebenflusses des Kızılırmak in der Türkei
 ein Zufluss des Namaksees im Iran, siehe Qareh
 alter türkischer Name mehrerer Flüsse auf dem Balkan:
 Struma (Fluss) in Bulgarien und Nordgriechenland
 Nestos (Mesta Karasu) in Bulgarien und Nordgriechenland
 Aliakmonas im westlichen Makedonien und Nordgriechenland
 Karasu (Gunma), Fluss in der Präfektur Gunma in Japan

Karasu ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Karasu (1885–1982), türkischer Journalist
 Bilge Karasu (1930–1995), türkischer Schriftsteller, Übersetzer und Sprachphilosoph
 Emmanuel Karasu (1862–1934), sephardischer Jude, Rechtsanwalt und Politiker
 Raşit Karasu (1950–2020), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Selahattin Karasu (* 1954), türkischer Fußballspieler und -trainer

Sonstiges:
 Felsrelief am Karasu, ein späthethitisches Felsrelief

Siehe auch:
 Carasso (Begriffsklärung)
 Karasuu (Begriffsklärung)